El topónimo Vallejera puede hacer referencia a:
 Vallejera, un municipio español de la provincia de Burgos, en Castilla y León; o
 Vallejera de Riofrío, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.